Agassiz – plejstoceńskie jezioro lodowcowe w Ameryce Północnej 
 Louis Agassiz – szwajcarski zoolog, paleontolog i geolog